L'espressione latina Dies irae (o Dies iræ) ("Giorno di ira") può riferirsi a:

Cinema 
Dies irae – film del 1943 diretto da Carl Theodor Dreyer

Letteratura 
Dies Irae – racconto di Martin Kukučín del 1893
Dies Irae – trilogia di romanzi di Brian Stableford del 1971
Dies Irae – racconto di Charles Sheffield del 1985
Dies Irae – romanzo di Giuseppe Genna del 2006
Dies Irae – novella di William R. Forstchen del 2014

Liturgia 
Dies irae – sequenza in lingua latina

Musica 
Dies Irae – gruppo musicale death metal polacco
Dies Irae – album della Formula 3 del 1970
Dies Irae – album di Maria Carta del 1974
Dies Irae – album dei Noir Désir del 1994
Dies Irae – album dei Devil Doll del 1996

Videogiochi 
Dies irae – visual novel giapponese del 2007